Le char Somua S-40 est un prototype de char de combat français de la Seconde Guerre mondiale, dérivé du char moyen Somua S-35. Il devait entrer en production à partir du Somua S 35 numéro 451 attendue pour . 374 exemplaires furent commandé.

Historique 
Le S-40 est une évolution du char de cavalerie S-35. Le nouveau char reçoit une amélioration du train de roulement, .

. On lui installe aussi un moteur plus puissant, . Outre ces quelques modifications, , mais ces derniers devaient être équipés de la tourelle du S-35. La seconde tranche de construction devait recevoir la nouvelle tourelle ARL 2C, . Le char devait recevoir par ailleurs en tourelle le canon de 47 mm SA-35 équipant déjà le S-35 ainsi qu'une mitrailleuse MAC-31 coaxiale .

Production 
. Somua prévoit une production à partir de  ou même fin juin. Seul un prototype, dont la superstructure est une maquette en bois, est achevé.

Notes et références 

Char français de la Seconde Guerre mondiale
Char léger
Projet de véhicule militaire
Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie